Pelota (palla in spagnolo) è il nome di diverse discipline di sport con la palla:

 Pelota basca – sport sferistico originario del Paese Basco
 Pelota valenciana – sport sferistico tradizionale della Comunità Valenciana
 Pelota italiana – specialità del tamburello
 Pelota a paleta – variante della pelota basca
 Pelota a mano – variante della pelota basca